

Patronyme 

 Mário Morgado (1969-), footballeur portugais ;
 Camila Morgado (1975-), actrice brésilienne ;
 Diogo Morgado (1981-), acteur portugais ; 
 Fabrice Morgado (1991-), joueur français de cécifoot.